Sexo
Sexual (Li Da Di)

Ver também
Sexualidade

Desambiguação